Puiatu bezeichnet
 Puiatu (Haapsalu), Ort in der Stadtgemeinde Haapsalu, Estland
 Puiatu (Järva), Ort in der Landgemeinde Järva, Estland
 Puiatu (Paide), Ort in der Stadtgemeinde Paide, Estland
 Puiatu (Põltsamaa), Ort in der Landgemeinde Põltsamaa, Estland
 Puiatu (Viljandi), Ort in der Landgemeinde Viljandi, Estland